Prihodiște ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Prihodiște (Boșorod), Dorf im Kreis Hunedoara
 Prihodiște (Vața de Jos), Dorf im Kreis Hunedoara